Марк Платт ():

  (1913–2014) — Американский танцовщик балета, артист музыкального театра и актёр.
 Марк Платт (продюсер) (род. 1957) — Американский продюсер кино и театра
  (род. 1953) — Британский писатель